Wojewoda kan som auktorsförkortning betyda:

 Wladyslaw Wojewoda
 Władysław Wojewoda

Robotskapade auktorsförkortningar